Az 1991-es férfi röplabda-Európa-bajnokságnak Németország adott otthont 1991. szeptember 7. és szeptember 15. között. Ez volt a 17. férfi röplabda-Európa-bajnokság. A mérkőzéseket Karlsruhéban, Hamburgban és Berlinben rendezték. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte, ez volt a 12. Eb-címük.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
A hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1991-es női röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság F
Férfi röplabda-Európa-bajnokság